Ořešník může být: 
 Ořešník (Jizerské hory) (800 m n. m.), hora Hejnického hřebene Jizerských hor, na území města Hejnice v okrese Liberec 
 Ořešník (rod), rod Nucifraga čeledi krkavcovitých ptáků. 
 Ořešník kropenatý, pták chráněný v České republice jako ohrožený druh

Stromy z čeledi ořešákovitých (Juglandaceae) viz ořešák (Juglans) (např. ořešák královský čili vlašský) a ořechovec (Carya)